Saint-Côme kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Côme-et-Maruéjols, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Côme-du-Mont, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Côme-de-Fresné, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Côme, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Saint-Côme (kommun), Québec, Lanaudière, 

Robotskapade Kanadaförgreningar